Navnet Xihu bruges om flere steder:

 Xihu («Vestsøen») – sø i den subprovinsielle by Hangzhou i provinsen Zhejiang i Folkerepublikken Kina. En række andre søer i kinesiske byer bærer samme navn.
 Xihu, Nanchang – bydistriktet i bypræfekturet Nanchang i provinsen Jiangxi i Folkerepublikken Kina.
 Xihu, Benxi – bydistriktet i byprefekturet Benxi i provinsen Liaoning i Folkerepublikken Kina.
 Xihu, Hangzhou – bydistriktet i den subprovinsielle by Hangzhou i provinsen Zhejiang i Folkerepublikken Kina.